Hyponephele gynoides är en fjärilsart som beskrevs av Percival Allen Huntercombe Muschamp 1905. Hyponephele gynoides ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
gynoides